Gijsbertus Blankesteijn (1901-1989), een Nederlands onderwijzer en auteur
Hans Blankesteijn (1929-2015), een Nederlands theoloog en radiojournalist
Herbert Blankesteijn (1958), een Nederlands journalist

Zie ook 
Blankenstein (doorverwijspagina)